Cobb Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cobb Mountain (Arkansas)	
 Cobb Mountain (Polk County, Georgia)	
 Cobb Mountain (Union County, Georgia)	
 Cobb Mountain (Kalifornien)	
 Cobb Mountain (New Mexico)	

Siehe auch:
 Cobble Mountain